Rudiger Schnuphase, född 23 januari 1954 i Erfurt, Östtyskland, är en östtysk fotbollsspelare som tog OS-silver i fotbollsturneringen vid de olympiska sommarspelen 1980 i Moskva.

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Sports-reference.com 

Östtyska fotbollsspelare
Östtyska landslagsspelare i fotboll
Spelare i VM i fotboll 1974
Östtyska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1980
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1980 från Östtyskland
Tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen 1980
Spelare i FC Carl Zeiss Jena
Spelare i FC Rot-Weiß Erfurt
Män
Födda 1954
Levande personer
Personer från Erfurt